FGS est un sigle qui peut désigner :
 Fo Guang Shan, un ordre monastique international chinois du bouddhisme Mahayana ;
 Fine Guidance System, le système de guidage du télescope spatial James-Webb.